Ангел Йоанов Спространов е български възрожденец и революционер от Македония.

Биография 
Ангел Спространов е роден през 1831 година в град Охрид, тогава в Османската империя. Брат е на Петър Спространов, първи братовчед на Наум Спространов и баща на Климент Спространов и Евтим Спространов. След взетите решения на Берлинския конгрес започва революционна дейност и през 1880-1881 година заедно с брат си Петър участва в Охридското съзаклятие, след което излежава 5 години в затвора.

Подписва Мемоара на българи от Македония от 27 декември 1917 година.

Умира през 22 февруари 1924 година в София. Погребан е в Централните софийски гробища.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български революционери от Македония
Спространови
Участници в Охридското съзаклятие
Починали в София
Погребани в Централните софийски гробища